

Miejsca 
 Obed – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Orle

Osoby 
W Biblii występuje kilka osób noszących to imię (z hebrajskiego znaczy 'sługa, usługujący'):
 Obed – ojciec Jessego, dziadek izraelskiego króla Dawida (Księga Rut 4:17)
 Obed – ojciec Gaala (Księga Sędziów 9:26-35)
 Obed – syn Eflala, ojciec Jehu (1 Księga Kronik 2:37-38)
 Obed – ojciec setnika Azariasza (2 Księga Kronik 23:1)
 Obed – jeden z wojowników króla Dawida (1 Księga Kronik 11:47)

Zobacz też 
 Obed-Edom